

Название компании 
 UMG — Universal Music Group, крупнейшая в мире бизнес-компания и дочерная компания лейблов звукозаписи, медиахолдинг.
 UMG — украинская компания, управляющая активами в сырьевых направлениях и трейдинге. Основана в 2006 г. финансово-промышленной группой "Систем Кэпитал Менеджмент".
 UMG СДМ (UMG) — российская машиностроительная компания.